A 313-as jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Újpest-Városkapu autóbusz-állomás és Püspökszilágy, általános iskola között közlekedik Fót, Csomád, Őrbottyán, Vácrátót, Vácduka és Váchartyán érintésével. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Újpest-Városkapu(IV. kerület)végállomás||46
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Újpest-Központ||45
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Árpád kórház||44
|align=left|
|-
|3|| Budapest, Széchenyi tér||43
|align=left|
|-
|4|| Budapest, Juhos utca||42
|align=left|
|-
|5|| Budapest, Szántóföld utca||41
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|6|| Fót, Auchan-elágazás (Sikátorpuszta)||40
|align=left|
|-
|7|| Fót, Munkácsy Mihály utca||39
|align=left|
|-
|8|| Fót, Gyermekváros (Benzinkút)||38
|align=left|
|-
|9|| Fót, Kossuth út||37
|align=left|
|-
|10|| Fót, Dózsa György út||36
|align=left|
|-
|11|| Csomád, Ősz utca||35
|align=left|
|-
|12|| Csomád, Verebeshegy utca||34
|align=left|
|-
|13|| Csomád, József Attila utca||33
|align=left|
|-
|14|| Csomád, Táncsics utca||∫
|align=left|
|-
|15|| Csomád, községháza||∫
|align=left|
|-
|16|| Csomád, Templom utca||∫
|align=left|
|-
|17|| Csomád, községháza||∫
|align=left|
|-
|18|| Csomád, Táncsics utca||32
|align=left|
|-
|19|| Őrbottyán, Kvassay telep||31
|align=left|
|-
|20|| ||30
|align=left|
|-
|21|| Őrbottyán, csomádi elágazás||29
|align=left|
|-
|22|| Őrbottyán, városháza||28
|align=left|
|-
|23|| Őrbottyán, Őrhegyi utca||27
|align=left|
|-
|24|| Őrbottyán, téglagyár||26
|align=left|
|-
|25|| Vácrátót, Alkotmány utca 75.||25
|align=left|
|-
|26|| Vácrátót, Botanikus kert||24
|align=left|
|-
|27|| Vácrátót, községháza||23
|align=left|
|-
|28|| Vácrátót, művelődési ház||22
|align=left|
|-
|29|| Vácrátót, Széchenyi utca 2.||21
|align=left|
|-
|30|| Vácrátót, vasútállomás bejárati út||20
|align=left|
|-
|31|| Vácdukai elágazás||19
|align=left|
|-
|32|| Vácduka, Kossuth utca 137.||18
|align=left|
|-
|33|| Vácduka, Kossuth utca 105.||17
|align=left|
|-
|34|| Vácduka, Kossuth utca 73.||16
|align=left|
|-
|35|| Vácduka, községháza||15
|align=left|
|-
|36|| Vácduka, Nevelőotthon||14
|align=left|
|-
|37|| Vácduka, községháza||13
|align=left|
|-
|38|| Vácduka, Kossuth utca 73.||12
|align=left|
|-
|39|| Vácduka, Kossuth utca 105.||11
|align=left|
|-
|40|| Vácduka, Kossuth utca 137.||10
|align=left|
|-
|41|| Vácdukai elágazás||9
|align=left|
|-
|42|| Váchartyán, gépállomás||8
|align=left|
|-
|43|| Váchartyán, vasútállomás||∫
|align=left|
|-
|44|| Váchartyán, általános iskola||7
|align=left|
|-
|45|| Váchartyán, községháza||6
|align=left|
|-
|46|| Váchartyán, Gosztonyi-kastély||5
|align=left|
|-
|47|| Kisnémedi, Rákóczi utca 1.||4
|align=left|
|-
|48|| Kisnémedi, általános iskola||3
|align=left|
|-
|49|| Püspökszilágy, hulladékgyűjtő||2
|align=left|
|-
|50|| Püspökszilágy, Mogyorós utca||1
|align=left|
|-
|51|| Püspökszilágy, általános iskolavégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Fót autóbuszvonalai
Csomád autóbuszvonalai
Őrbottyán autóbuszvonalai
Budapest IV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése